

Persone
 Bartolomeo Santo Quadri (1919-2008) – arcivescovo cattolico italiano
 Bernardino Quadri (XVII secolo–1695) – architetto e scultore italiano
 Carlotta Quadri (1979) – conduttrice radiofonica, giornalista e autrice televisiva italiana
 Claudia Quadri (1965) – conduttrice radiofonica, televisiva e scrittrice svizzera
 Franco Quadri (1936-2011) – saggista, traduttore e giornalista italiano
 Giorgio Quadri (1960) – ex nuotatore italiano
 Giovanni Quadri (1951) – ex calciatore italiano
 Giovanni Battista Quadri (1780-1851) – medico, chirurgo e docente italiano
 Guido Quadri (1923) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Jacopo Quadri (1964) – montatore italiano, figlio di Franco
 Lorenzo Quadri (1974) – politico svizzero
 Ondina Quadri (1994) – attrice italiana, figlia di Jacopo e nipote di Franco
 Rolando Quadri (1907-1976) – giurista e professore universitario italiano
 Ulisse Quadri (1953) – astronomo amatoriale e docente italiano
 Venanzio Quadri (1916-1937) – religioso italiano

Altro
10200 Quadri – asteroide
Quadri – comune italiano della provincia di Chieti in Abruzzo
Quadri – uno dei tradizionali semi delle carte da gioco